Foglio catastale – unità di suddivisione del catasto
 Foglio – ognuna delle tavole in cui è suddivisa una carta topografica
 Foglio –  giornale o, perlopiù notiziario o manifesto, di propaganda, politica o civile da distribuire, stampato su un solo foglio
 Foglio – componente membranacea o cartacea di cui è costituito un codice o un libro

Editoria 
il foglio – mensile fondato nel 1971 con la testata volutamente in minuscolo; 
Il Foglio – quotidiano fondato e diretto del 1996 da Giuliano Ferrara.